Эммери́ ():

 Эммери, Жан-Луи (1742—1823) — французский политический деятель;
 Эммери, Жак (1783—1839) — французский военный и политический деятель, сын Жан-Луи.